Rellstab ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Rellstab (* 1972), Germanist und Hochschullehrer
 Felix Rellstab (1924–1999), Schweizer Schauspieler und Theaterintendant
 Johann Carl Friedrich Rellstab (1759–1813), deutscher Komponist und Musikkritiker 

 Philipp Rellstab  (* 1984), Trompeter, Flügelhornist und Komponist